Gargantilla kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Gargantilla, Mexiko, ort, Hidalgo, Pisaflores,

Spanien 

 Gargantilla, Spanien, ort, Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Gargantilla (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar